De Vogelsanxhof is een verdwenen kasteelboerderij in de Nederlandse plaats Venlo.

De boerderij lag in de noordoostelijke bantuin en bestond in ieder geval sinds 1438. De precieze locatie was vermoedelijk in de buurt van de Schaapsdijk, even ten noorden van de huidige wijk Stalberg. De boerderij werd soms ook aangeduid als herenboerderij. Het kwam in bezit van de familie in 1544, op het moment dat Peter Coeppen het aan Beatrix van Vogelsanck verkocht voor drie gouden Overlandse Rijnse keurvorstelijke guldens, samen met een huis aan de Lomstraat.

Van de oorspronkelijk Kempense familie Van Vogelsanck woonde in ieder geval al sinds de 14e eeuw een tak in Venlo. Er worden drie personen met de naam Johan van Vogelsanck genoemd in de lijst van burgemeesters van Venlo.

Kasteel in Venlo
Verdwenen kasteel in Nederland